Фортечна дивізія «Штеттін» () — дивізія Вермахту, що існувала наприкінці Другої світової війни.
 Штеттін, Щецин, Щецін, Щетин (, ) — сучасне польське місто Щецин.